Andrea Paroni (1989) – calciatore italiano
 Chiara Paroni (1991) – calciatrice italiana